Шелангер:

 Шелангер — посёлок в Звениговском районе Марий Эл.
 Шелангер — деревня в Звениговском районе Марий Эл.
 Шелангер — станция в посёлке Шелангер Звениговского района Марий Эл.